Brownington ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brownington (Kentucky)
 Brownington (Missouri)
 Brownington (Tennessee)
 Brownington (Vermont)
 Brownington Center (Vermont)
 Brownington Village (Vermont)